Waldenburg, es el nombre de varias localidades:

Alemania 
 Waldenburg, una población de Baden-Wurtemberg, en Alemania;
 Waldenburg, una villa de Sajonia, en Alemania;

Estados Unidos 
 Waldenburg, una villa de Arkansas, en Estados Unidos;

Francia 
 Waldenburg, nombre alemán de Waltembourg, una comuna de Mosela, en Francia;

Polonia 
 Waldenburg, nombre alemán de Wałbrzych, una villa de Baja Silesia, en Polonia;

Suiza 
 Waldenburg, una comuna del cantón de Basilea-Campiña, en Suiza;
 el distrito de Waldenburg, del que la comuna de Waldenburg es su capital;

República Checa 
 Waldenburg, nombre alemán de Bělá pod Pradědem, comuna checa de la región de Olomouc.